Златно — село в окрузі Полтар Банськобистрицького краю Словаччини.
 Златно — село в окрузі Комарно Нітранського краю Словаччини.